Ні́жинська ву́лиця — вулиця у різних населених пунктах України. Назва — на честь міста Ніжин Чернігівської області.

 Ніжинська вулиця — вулиця у місті Дніпро.
 Ніжинська вулиця — вулиця у місті Донецьк.
 Ніжинська вулиця — вулиця у місті Запоріжжя.
 Ніжинська вулиця — вулиця у місті Київ.
 Ніжинська вулиця — вулиця у місті Конотоп.
 Ніжинська вулиця — вулиця у місті Львів.
 Ніжинська вулиця — вулиця у місті Одеса.
 Ніжинська вулиця — вулиця у місті Севастополь.
 Ніжинська вулиця — вулиця у місті Харків.
 Ніжинська вулиця — вулиця у місті Чернівці.
 Ніжинська вулиця — вулиця у місті Чернігів.

Вулиці